Velika nagrada Italije 1966 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1966. Odvijala se je 4. septembra 1966.

Dirka 

|-
! 1
| 6
|  Ludovico Scarfiotti
| Ferrari
| 68
| 1:47:14,8
| 2
| 9
|-
! 2
| 4
|  Mike Parkes
| Ferrari
| 68
| + 5,8 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 12
|  Denny Hulme
| Brabham-Repco
| 68
| + 6,1 s
| 10
| 4
|-
! 4
| 16
|  Jochen Rindt
| Cooper-Maserati
| 67
| +1 krog
| 8
| 3
|-
! 5
| 42
|  Mike Spence
| Lotus-BRM
| 67
| +1 krog
| 14
| 2
|-
! 6
| 40
|  Bob Anderson
| Brabham-Climax
| 66
| +2 kroga
| 15
| 1
|-
! 7
| 48
|  Bob Bondurant
| BRM
| 65
| +3 krogi
| 18
|  
|-
! 8
| 24
|  Peter Arundell
| Lotus-BRM
| 63
| Motor
| 13
|  
|-
! 9
| 20
|  Geki
| Lotus-Climax
| 63
| +5 krogov
| 20
|  
|-
! NC
| 44
|  Giancarlo Baghetti
| Ferrari
| 59
| +9 krogov
| 16
|  
|-
! Ods
| 22
|  Jim Clark
| Lotus-BRM
| 58
| Menjalnik
| 3
|  
|-
! Ods
| 36
|  Jo Siffert
| Cooper-Maserati
| 46
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 2
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 33
| Vžig
| 5
|  
|-
! Ods
| 14
|  John Surtees
| Cooper-Maserati
| 31
| Puščanje goriva
| 4
|  
|-
! Ods
| 18
|  Richie Ginther
| Honda
| 16
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 7
| Puščanje olja
| 6
|  
|-
! Ods
| 30
|  Dan Gurney
| Eagle-Weslake
| 7
| Motor
| 19
|  
|-
! Ods
| 28
|  Jackie Stewart
| BRM
| 5
| Puščanje goriva
| 9
|  
|-
! Ods
| 38
|  Jo Bonnier
| Cooper-Maserati
| 3
| Pedal za plin
| 12
|  
|-
! Ods
| 26
|  Graham Hill
| BRM
| 0
| Motor
| 11
|  
|-
! DNQ
| 34
|  Phil Hill
| Eagle-Climax
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 32
|  Chris Amon
| Brabham-BRM
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Ludovico Scarfiotti 1'32.400

Formula 1 sezona 1966
1966